«Daydreaming» － это песня английской рок-группы Radiohead, продюсером которой является Найджел Годрич. Фортепианная баллада со струнными инструментами, на которых играет гитарист «Radiohead» Джонни Гринвуд, была выпущена 6 мая 2016 года для скачивания в качестве второго сингла с девятого студийного альбома «Radiohead» A Moon Shaped Pool; песня сопровождается видеоклипом, снятым Полом Томасом Андерсоном.

Запись 
Песня «Daydreaming» была написана Томом Йорком; остальные участники группы создали окончательную аранжировку. Песня была рано закончена на сессиях в студии «La Fabrique»; Йорк назвал это «прорывом».

Для вступления группа замедлила запись, создав эффект искажения высоты тона. На струнных инструментах, записанных в студии RAK в Лондоне играл гитарист Джонни Гринвуд в сопровождении Лондонского современного оркестра под управлением Хью Бранта. Оркестр ранее работал с Гринвудом над его партитурой к фильму 2012 года «Мастер». Гринвуд заставил виолончелистов расстроить свои виолончели, создавая «грохочущий» звук. Виолончелист Оливер Коутс сказал: "У Найджела, Джонни и Тома удивительные отношения, они были так оживлены во время записи. Я помню, что мы записывали партию виолончели в конце «Daydreaming», и Том сказал: «Вот и все － так звучит эта запись».

Музыка и текст 
«Daydreaming» — это баллада с «простым, грустным» фортепианным мотивом, эмбиентом, электронными и оркестровыми элементами. Она заканчивается перевернутой, управляемой вокальной партией; в обратном порядке Йорк, по-видимому, поёт: «Половина своей жизни», «Я нашёл свою любовь» или «Каждая минута, половина моей любви». Некоторые критики решили, что текст посвящён расставанию вокалиста «Radiohead» Тома Йорка с Рэйчел Оуэн, которая была его гражданской женой на протяжении 23 лет Pitchfork отметил, что этот период длился «примерно столько, сколько группа „Radiohead“ выпускала музыку», и рассматривал песню как «подведение итогов тех лет и, так или иначе, элегию для них».

Видеоклип 
Видеоклип на песню «Daydreaming» был снят Полом Томасом Андерсоном, для фильмов которого Гринвуд написал несколько партитур. В этом видео Йорк открывает несколько дверей, проходит несколько коридоров, ведущих в разные не связанные друг с другом места (например, гостиницу, больницу, прачечную и магазин). Наконец он поднимается на снежный холм, входит в пещеру и произносит финальные слова песни, когда ложится рядом с огнём.

Распространение и выпуск 
Песня «Daydreaming» был выпущена для скачивания 6 мая 2016 года на сайте Radiohead, а также на сервисах потокового вещания и цифровых медиа. Андерсон и группа отправили 35-миллиметровые киноплёнки видеоклипа, чтобы выбрать кинотеатры, которые могли бы его показать. 16 июля 2016 года группа «Radiohead» объявила конкурс для поклонников на создание виньетки видеоклипа для альтернативной версии песни «Daydreaming» с дополнительными струнными инструментами.

Принятие критиками 
Pitchfork назвал «Daydreaming» 24-й лучшей песней 2016 года, другой трек из альбома Moon Shaped Pool " True Love Waits " оказался на 9-м месте.

Список треков

Чарты

Примечания 

Песни Radiohead
Песни 2016 года
Singlechart не указано название песни
Singlechart не указан исполнитель
Страницы с непроверенными переводами